Меретуков — фамилия. Известные носители:
 Меретуков, Аслан Ахмедович (1936—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Меретуков, Казбек Заурбекович (1958) — российский кинорежиссёр, педагог.
 Меретуков, Касим Хамосович (1935—2004) — советский и российский филолог.
 Меретуков, Сагид Марзаканович (1961) — советский и российский самбист.